Ла Пиринола има више значења:

 Ла Пиринола (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиринола (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пиринола (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику